A Bonfire jelentései:

 Bonfire, a holland díjlovagló Anky van Grunsven lova
 Bonfire, az AC/DC együttes 1997-ben megjelent 5 lemezes válogatása.
 Bonfire, német hard rock/heavy metal együttes.

Egyértelműsítő lapok